В пути (2009) — драматическая кинокомедия Сэма Мендеса; производство США.
 В пути (1961) — короткометражный фильм производства СССР.